Ярославский уезд:

 Ярославский уезд — административная единица в составе Ярославской губернии Российской империи.
 Ярославский уезд — административная единица в составе коронной земли Королевства Галиции и Лодомерии Австро-Венгрии (1856—1918) и Перемышльской губернии Российской империи (1915).

См. также 
 Ярославский повят